VHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Culberson County di Van Horn (Stati Uniti d'America) (Stati Uniti d'America)